Die Kategoria Superiore 2004/05 (sinngemäß: Höchste Liga) war die 66. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet.

Die Saison wurde wie im Vorjahr mit zehn Teams ausgetragen. Die Meisterschaft wurde in zwei Hin- und zwei Rückrundenspielen ausgetragen. Jedes Team trat dabei vier Mal gegen jede andere Mannschaft an. Die Spielzeit begann am 21. August 2004 und endete am 20. Mai 2005.

Saisonverlauf 

Titelverteidiger SK Tirana startete mit sieben Siegen in Folge in die Saison. Verfolger KF Elbasani kam zwischenzeitlich auf zwei Punkte heran, musste dann am 13. Spieltag auf sieben Punkte abreißen lassen. Zwei Spieltage vor Saisonende konnte sich SK Tirana den 22. Meistertitel sichern.

Vizemeister KF Elbasani und Pokalsieger KS Teuta Durrës starteten im UEFA-Pokal, während der Tabellendritte KS Dinamo Tirana im UI-Cup spielte.

Das Team vom Aufsteiger KF Laçi war hoffnungslos unterlegen und stand schon am nach dem 26. Spieltag als erster Absteiger fest. Die Mannschaft verlor alle Heimspiele und holte mit dem 1:1 bei KS Lushnja und dem 5:5 bei FK Partizani Tirana lediglich zwei Unentschieden. Insgesamt kassierte die Mannschaft 124 Tore. Der zweite Aufsteiger, KS Egnatia Rrogozhina, war fünf Spieltage vor Saisonende ebenfalls abgestiegen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05